Praticable peut faire référence :
 au praticable, un élément de théâtre ;
 au praticable, nom donné à la surface (généralement un plancher à ressort) où se déroule les épreuves de sol, un agrès de gymnastique artistique ;
 au praticable, un échafaudage faisant partie du matériel de tournage d’un film.